Oracze ist ein polnischer Ortsname:
 Oracze (Toszek), Stadtteil von Toszek, Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien, bis 1945 Oratsche, Stadt Tost, Kreis Tost-Gleiwitz, Schlesien
 Oracze (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928 Oratzen, 1928 bis 1945 Wittenwalde, Kreis Lyck, Ostpreußen